A Call Me jelentései:

Albumok
Call Me, Al Green 1973-ban megjelent albuma.
Call Me, Sylvester 1983-ban megjelent albuma.
Call Me, a Diamond Head együttes 1982-ben megjelent EP-je.

Dalok
Call Me, Aretha Franklin dala.
Call Me, a Blondie együttes dala.
Call Me, a Deee-Lite együttes dala.
Call Me, Jamelia dala.
Call Me, Petula Clark dala.
Call Me, a Spagna együttes dala.
Call Me, a Queen + Paul Rodgers formáció dala.
Call Me, Tweet dala.
Call Me (Come Back Home), Al Green dala.